Mercúrio (mitologia) —  divindade da mitologia romana
Mercúrio (planeta) —  o menor e mais interno planeta do Sistema Solar
Mercúrio (elemento químico) —  um elemento químico metálico de símbolo Hg e número atómico 80
São Mercúrio —  santo e mártir cristão
Mercúrio (Marvel Comics) — personagem mutante da Marvel Comics, em inglês Quicksilver, também conhecido no Brasil como Relâmpago, Homem-Relâmpago e Bala de Canhão
Mercurocromo — anti-séptico tópico usado para pequenos cortes e esfoladuras
EMOL ou El Mercurio On-Line — portal de notícias do Chile

Periódicos 
El Mercurio — diário chileno fundado em 1900
El Mercurio de Valparaíso — diário chileno fundado em 1827

Desambiguação